Argentona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argentona (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Argentona (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar